Эро́ () — топоним и фамилия французского происхождения. Может означать:

Топоним 
 Эро — департамент региона Окситания, Франция.
 Эро — река, протекающая в регионе Окситания, Франция.

Персоналии 
 Эро, Артур (1935—1990) — американский гребец.
 Эро, Жан-Марк (род. 1950) — французский государственный и политический деятель, премьер-министр Франции (2012—2014).
 Эро, Пьер Робер (1908—1998) — французский писатель, известный по работе в творческом тандеме Буало-Нарсежак.
 Эро, Улиссес (1845—1899) — доминиканский политический деятель, диктатор, трижды президент Доминиканской Республики.
 Эро, Хавьер (1942—1963) — перуанский поэт и революционер.

Составная фамилия 
 Эро де Сешель, Мари-Жан (1759—1794) — французский политический и государственный деятель эпохи Великой французской революции.

См. также